Список фильмов, вышедших под торговой маркой «Disney Digital 3D»™:

Изначально вышедшие в 3D

Конвертированные 2D-фильмы в 3D

Ожидают выхода

См. также 
 Список фильмов в формате 3D

Примечания

Ссылки 

Walt Disney
Списки фильмов по студиям